Hajdú Klára (1961) kézilabdázó
Hajdu Klára (1982) énekesnő